Эссар — французская фамилия. Известные носители:

 Эссар, Александр дез (? — 1691) — лейтенант королевских мушкетёров.
 Эссар дез Эрберари, Николас (? — 1552) — французский писатель и переводчик.